Stauffer kan som auktorsförkortning betyda:

 Jay R. Stauffer
 Hans Ulrich Stauffer

Robotskapade auktorsförkortningar